Die Primera División 2018/19 (offiziell LaLiga Santander) war die 88. Spielzeit der höchsten spanischen Spielklasse im Fußball. Die Saison begann am 17. August 2018 mit dem Spiel des FC Girona gegen den Aufsteiger Real Valladolid und endete am 19. Mai 2019.

Titelverteidiger war der FC Barcelona. Zum 26. Mal konnte sich der Verein die spanische Landesmeisterschaft sichern.

Vor der Saison 
Aufsteiger aus der Segunda División waren Rayo Vallecano, SD Huesca und Play-off-Sieger Real Valladolid.

Teilnehmer 
In der Saison 2018/19 wurde in der spanischen Primera División in folgenden Spielstätten gespielt:

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torjägerlisten

Pichichi-Trophäe 
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit von der Zeitschrift Marca vergeben.
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Zarra-Trophäe 
Die Zarra-Trophäe wird jährlich für den besten spanischen Torschützen der Spielzeit von der Zeitschrift Marca vergeben.
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Die Meistermannschaft des FC Barcelona 

* Munir El Haddadi (7/1) und Denis Suárez (2/-) verließen den Verein während der Saison.

Weblinks 
 Seite der spanischen Fußballliga

Einzelnachweise 

2018 19
Fußballsaison 2018/19